La gare de Cernay, une gare ferroviaire du Val-d'Oise sur la ligne de Saint-Denis à Dieppe.
 La gare de Cernay, une gare ferroviaire du Haut-Rhin sur la ligne de Lutterbach à Kruth.

Voir aussi 
 .

Cernay